Kappel ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte:
 Kappeln (dänisch Kappel), Stadt im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein

Gemeinden:
 Kappel (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Kappel SO, Gemeinde im Kanton Solothurn
 Kappel am Albis, Gemeinde im Kanton Zürich
 Kappel am Krappfeld, Gemeinde im Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Orte:
 Kappel (Bad Buchau), Gemeindeteil von Bad Buchau, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kappel (Burgwindheim), Gemeindeteil von Burgwindheim, Landkreis Bamberg, Bayern 
 Chemnitz-Kappel, Stadtteil von Chemnitz, Sachsen
 Kappel (Eberhardzell), Gemeindeteil von Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kappel (Freiburg im Breisgau), Ortsteil der Stadt Freiburg im Breisgau, Baden-Württemberg
 Kappel (Hiltpoltstein), Gemeindeteil von Hiltpoltstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Kappel (Horgenzell), Gemeindeteil von Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Kappel am Rhein, Gemeindeteil von Kappel-Grafenhausen, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Kappel (Lenzkirch), Gemeindeteil von Lenzkirch, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kappel (Niedereschach), Gemeindeteil von Niedereschach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kappel (Pfronten), Gemeindeteil von Pfronten, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Kappel (Unterammergau), Gemeindeteil von Unterammergau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern 
 Kappel (Wald), Gemeindeteil von Wald, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Kappel, historischer Name von Kappl (Waldsassen), Gemeindeteil von Waldsassen, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kappel (Wegscheid), Gemeindeteil von Wegscheid, Landkreis Passau, Bayern
 Kappel SG, Gemeindeteil von Ebnat-Kappel, Kanton St. Gallen
 Kappel, Ortschaft der Gemeinde Hagenbuch, Kanton Zürich
 Kappel an der Drau, Ortschaft der Gemeinde Ferlach, Kärnten

Flüsse:
 Kappel (Eder), linker Zufluss der Eder bei Aue, Stadt Bad Berleburg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

Bauwerke:
 Wallfahrtskirche Heilig Blut in Unterammergau, auch Kappelkirche genannt
 Dreifaltigkeitskirche Kappl (Schreibvariante)

Sonstiges:
 Gut Kappel, ein landwirtschaftliches Gut in Bad Arolsen

Kappel ist der Familienname von:
 Kappel, erloschenes westfälisch-niedersächsisches Adelsgeschlecht

 Barbara Kappel (* 1965), österreichische Politikerin (FPÖ)
 Gerti Kappel (* 1960), österreichische Informatikerin und Hochschullehrerin
 Gertrud Kappel (1884–1971), deutsche Opernsängerin
 Heiner Kappel (* 1938), deutscher Pfarrer und Politiker (FDP, DP, dfb)
 Horst Kappel (* 1937), deutscher Radrennfahrer
 Johannes Kappel (1855–1907), estnischer Komponist
 Kai Kappel (* 1962), deutscher Architekturhistoriker und Hochschullehrer
 Karl Freiherr Kappel von Savenau (1837–1916), österreichischer Komponist und Musikschriftsteller
 Leandro Kappel (* 1989), niederländischer Fußballspieler
 Marcus Kappel (1839–1919), deutscher Bankier, Kaufmann, Kunstsammler und Mäzen
 Niko Kappel (* 1995), deutscher Behindertensportler im Kugelstoßen
 Robert Kappel (* 1946), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Rolf Kappel (1948–2019), deutsch-schweizerischer Wirtschaftswissenschaftler
 Sofia Kappel (* 1998), schwedische Schauspielerin
 Wilhelm Kappel (1929–2022), bessarabiendeutscher Maiszüchter  
 Wladimir Oskarowitsch Kappel (1883–1920), russischer General

Siehe auch:
 Cappel
 Kappel-Motor
 Kappl
 Kappelberg
 Kappelrodeck
 Kappelwindeck
 Niederkappel 
 Oberkappel